Berlin Stadtbahn bezeichnet
 die Berliner Stadtbahn, eine Ost-West-Eisenbahnstrecke durch die Berliner Innenstadt
 eine von 1898 bis 2006 übliche tarifliche Bezeichnung für Eisenbahnfahrkarten nach Berlin, siehe Tarifliche Gleichstellung

Siehe auch:
 Stadtbahn Berlin